Вінс () — прізвище або особове ім'я осіб.

Прізвище 

Вінс () — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Георгій Вінс (1928–1998) — український проповідник-баптист, в'язень сумління, Генеральний секретар Міждународного союзу церков євангелічних християн-баптистів.
 Петро Вінс — український радянський дисидент, політв'язень, американський підприємець.

Ім'я 

 Вінс Вон — американський актор.
 Вінс Ґрелла — австралійський футболіст.
 Вінс Картер — американський баскетболіст.
 Вінс Кларк — британський музикант.